Bradley Malone, dit Brad, (né le  à Miramichi, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le neveu du joueur de hockey de la LNH, Greg Malone.

Carrière de joueur

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec l'Avalanche du Colorado chez les Oilers d'Edmonton.

Il signe à titre d'agent libre le  avec les Hurricanes de la Caroline.

Le , il signe en tant que joueur autonome avec les Capitals de Washington pour une saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Cushing Academy || USHS ||29 ||9 ||34 ||43 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Stampede de Sioux Falls || USHL ||57 ||14 ||19 ||33 ||134 ||8 ||3 ||1 ||24 ||4
|-
|2007-2008 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||34 ||1 ||2 ||3 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||41 ||5 ||12 ||17 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||43 ||11 ||14 ||25 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA ||43 ||16 ||24 ||40 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-            
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH ||67 ||11 ||25 ||36 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Avalanche du Colorado || LNH ||9 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Monsters du lac Érié || LAH ||63 ||10 ||14 ||24 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013|| Avalanche du Colorado ||LNH||13 ||1 ||1 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH ||35 || 8||7 ||15 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014|| Avalanche du Colorado ||LNH||32 ||3 ||2 ||5 ||23 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 65 || 7 || 8 || 15 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 57 || 2 || 4 || 6 || 75 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Bears de Hershey || LAH || 52 || 7 || 13 || 20 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 19 || 4 || 4 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH ||56 ||13 ||20 ||33 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Oilers d'Edmonton|| LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Condors de Bakersfield || LAH ||43 ||8 ||17 ||25 ||45 ||10 ||5 ||8 ||13 ||16
|-
| 2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH ||16 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH || 49 ||13 ||18 ||31 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Condors de Bakersfield || LAH || 26 ||10 ||11 ||21 ||35 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield || LAH  ||  || 

| 183 || 13 || 17 || 30 || 194 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1989
Naissance à Miramichi
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Oilers d'Edmonton